VVB har flere betydninger:
 Varmtvandsbeholder
 Vereinsbank Victoria Bauspar – sparekasse i München
 Vlaamse Volksbeweging – en flamsk-nationalist tænketank